Анна Ковальчук: Ковальчук, Анна Леонидовна (род. 1977) — российская актриса.
 Ковальчук, Анна Николаевна (род. 1938) — советский рабочий, полный кавалер ордена Трудовой Славы.